Eredivisie (mannenhandbal) 2003/04
 Eredivisie (vrouwenhandbal) 2003/04